Le Plan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Le Plan, Haute-Garonne, kommun i departementet Haute-Garonne, 
 Le Plan-de-la-Tour, kommun i departementet Var,